Gebet für die Ukraine (ukrainisch ) steht für:

 Gebet für die Ukraine (Musikwerk), musikalisches Werk von Mykola Lysenko und Oleksandr Konyskyj
 Gebet für die Ukraine (Skulptur), Skulpturengruppe in der ukrainischen Ortschaft Baturyn